Santiago González e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Dustin Brown e Andrea Vavassori hanno sconfitto Roman Jebavý e Adam Pavlásek con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Cristian Rodriguez (semifinale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale)

  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (finale) 
  Dustin Brown /  Andrea Vavassori (campioni)

Wildcard 

  Maks Kaśnikowski /  Yann Wójcik (quarti di finale)

  Piotr Matuszewski /  Andrew Paulson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pekao Open 2022